

Presentación previa 
El italiano Marco Cecchinato fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en la segunda ronda ante el español Albert Montañés.

El rumano Adrian Ungur ganó el título, derrotando al croata Antonio Veić en la final por 6-1, 6-0.

Cabezas de serie 

  Simone Bolelli (Cuartos de final)
  Daniel Gimeno Traver (Segunda ronda)
  Máximo González (Primera ronda)
  Albert Montañés (Cuartos de final)

<li>  Julian Reister (retiro)
<li>  Peter Gojowczyk (Primera ronda)
<li>  Filip Krajinović (Cuartos de final)
<li>  Filippo Volandri (Segunda ronda)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de San Marino 2014